Serie B kan syfta på:

Serie B (basket) – den näst högsta divisionen i basket i Italien
Serie B (fotboll) – den näst högsta divisionen i fotboll i Italien
Serie B (rugby) – den näst högsta divisionen i rugby i Italien
Serie B (vattenpolo) – den näst högsta divisionen i vattenpolo i Italien
Serie B (volleyboll) – den näst högsta divisionen i volleyboll i Italien

Sport i Italien